Ophiernus alepidonotus är en ormstjärneart som beskrevs av Madsen 1977. Ophiernus alepidonotus ingår i släktet Ophiernus och familjen fransormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransormstjärnor
alepidonotus